Az 1974-es úszó-Európa-bajnokságon a férfi 400 méteres gyorsúszás versenyeit augusztus 22-én tartották. A versenyszámban 24-en indultak. A győztes a szovjet Alekszandr Szamszonov lett. A magyar induló Sós Csaba a 17., Varga József a 19. helyen végzett.

Rekordok

A versenyen új rekord született:

Eredmények 
A rövidítések jelentése a következő:

Selejtezők

Döntő

Források
 

1974-es úszó-Európa-bajnokság